Брю́стер () — англійське прізвище, що походить від виду професійної діяльності носія — пивоваріння ().

Відомі носії:

 Венді Брюстер () — професор акушерства та гінекології.
 Вільям Брюстер (; 1851—1919) — американський орнітолог, натураліст і захисник навколишнього середовища.
  (; 1931—1991) — американська телевізійна акторка.
 Девід Брюстер (; 1781—1868) — шотландський фізик.
 Джордана Брюстер (;  1980) — бразильсько-американська акторка.
 Леймон Брюстер (;  1973) — американський професійний боксер.
  (;  1969) — американська акторка і співачка.
 Ріан Брюстер (; 2000) — англійський футболіст, центральний нападник.
 Шерон Данкен-Брюстер (;  1976) — британська акторка.

Прізвища від назви ремесла